Велика Британія на зимових Олімпійських іграх 2010 була представлена ​​50 спортсменами в одинадцяти дисциплінах.

Медалісти

Золото

Результати змагань

Біатлон 

 Чоловіки

Бобслей

Бобслей 

 Чоловіки

 Жінки

Скелетон

Керлінг 

 Чоловіки
 Склад команди

 Змагання
 Груповий етап

 Додатковий матч

 Підсумкове місце — 5
 Жінки
 Склад команди

 Змагання
 Груповий етап

 Підсумкове місце — 6

Конькові види спорту

Фігурне катання

Шорт-трек 

 Чоловіки
 
 Жінки

Лижні види спорту

Гірськолижний спорт 

 Чоловіки

 Жінки

Лижні перегони 

 Чоловіки
 Дистанція

 Спринт

 Жінки
 Дистанція

Сноубординг 

 Хаф-пайп

 Бордеркросс

 Паралельний гігантський слалом

Фристайл 

 Могул

 Акробатика

 Скі-крос

Санний спорт 

 Чоловіки

Посилання 
 Офіційний сайт ЗОІ 2010 
 Олімпійські медалісти Великої Британії на сайті МОК 
 Результати  

Країни на зимових Олімпійських іграх 2010
2010
2010 у британському спорті